Název Skorkov má více obcí:
 Skorkov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Skorkov (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy